Monte Tremalzo – montagna delle Alpi
 Passo del Tremalzo – valico alpino